Sorrento heißen folgende geographische Objekte:
 Sorrent, Stadt am Golf von Neapel in der Provinz Kampanien, Italien
 Sorrento (British Columbia), Kleinstadt am Trans-Canada-Highway im Westen Kanadas
 Sorrento (Florida), Stadt in Florida, USA
 Sorrento (Louisiana), Stadt im Ascension Parish, Louisiana, USA
 Sorrento (Maine), Stadt in Maine, USA
Ortsteile:
 Sorrento (Melbourne), Vorstadt von Melbourne, Australien
 Sorrento (Western Australia), Vorstadt von Perth in der Local Government Area, City of Joondalup, Australien

Baulichkeiten:
 Sorrento (Hongkong), Wohnhochhauskomplex in Hongkong

Sorrento, Weiteres:
 Sorrento (Rose), Bodendeckerrose (Noack, 2005/06)
 Sorrento (Schiff), ein Fährschiff der Grimaldi Lines

Siehe auch:
 Sorrentino